Эмин — имя арабского происхождения, используемое многими восточными народами в качестве фамилии. Является вариантом имени Амин.

 Эмин (в буквальном переводе с арабского— «надежный», «верный», затем «начальник», «директор», «шеф» и т. д.) — титул который встречается в целом ряде сочетаний; давался начальнику или шефу какой-нибудь отдельной отрасли в администрации, как, например, Шарб-хане-Эмин — начальник монетного двора.

Фамилия 
 Эмин, Ахмет (1888—1972) — турецкий ученый-социолог, один из самых заметных журналистов своего времени.
 Эмин, Геворг (1919—1998) — армянский поэт
 Эмин, Иосиф (1726—1809) — деятель армянского освободительного движения, военный, мемуарист
 Эмин, Мкртич (Никита Осипович) (1815—1890) — русско-армянский учёный, историк, филолог, переводчик
 Эмин, Николай Фёдорович (1760—1814) — русский писатель
 Эмин, Трейси (род. 1963) — английская художница
 Эмин, Фёдор Александрович (Магомет-Али) (1735—1770) — русский писатель (турецкого или армянского происхождения)

См. также 
 Эминеску, Михай — молдавский поэт.
 Агаларов, Эмин Араз оглы — российский певец и музыкант азербайджанского происхождения, более известен под сценическим именем Эмин.
 Эмин-паша (Эдуард Шницер; 1840—1892) — немецкий исследователь Африки.
 Эмин-паша (ок. 1790—1851) — политик и учёный в области точных наук и военного дела. Маршал.
 Етим Эмин — лезгинский национальный поэт.
 Цар Эмин, Виктор — хорватский писатель, драматург и публицист.
 Эмина–2016 — женский футбольный клуб.

Примечания